Seznam parnih lokomotiv v Sloveniji predstavlja vse ohranjene parne lokomotive, ki stojijo bodisi v Železniškem muzeju bodisi po slovenskih železniških postajah ali drugod.

Seznam parnih lokomotiv

Zunanje povezave

 Preglednica 1 
 Preglednica 2

Lokomotive
Vozni park Slovenskih železnic